Aescht ist der Nachname von 

 Erna Aescht (* 1958), Biologin
 Georg Aescht (* 1953), rumänischer Literaturkritiker und Schriftsteller in deutscher Sprache